Straßen-Eisenbahn beziehungsweise Strassen-Eisenbahn, Straßeneisenbahn oder Strasseneisenbahn ist:
 ein veralteter Begriff für eine Straßenbahn
 ein Namensbestandteil mehrerer ehemaliger Verkehrsunternehmen die Straßenbahnen betrieben, diese Bezeichnung war insbesondere in Norddeutschland und in Ungarn anzutreffen:
 Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft in Braunschweig
 Breslauer Straßen-Eisenbahn Gesellschaft
 Danziger Straßeneisenbahn
 Görlitzer Strasseneisenbahn
 Strassen-Eisenbahn Gesellschaft Hamburg
 Kieler Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft
 Magdeburger Strassen-Eisenbahn-Gesellschaft
 Mecklenburgische Straßen-Eisenbahn Aktien-Gesellschaft in Rostock
 Stettiner Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft
 Temesvárer Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft
 Budapester Straßeneisenbahn-Gesellschaft
 eine Wegebahn